Dace – un esponente dei Daci, gli abitanti della Dacia
 dace (o dacie) – il plurale di dacia, tipica abitazione della Russia
 Dace – un nome proprio di persona lettone
 Dace Diath – un personaggio di Guerre stellari
 USS Dace (SS-247) – sommergibile attivo con la United States Navy dal 1942 al 1954, poi con la Marina Militare italiana dal 1954 al 1973 con la designazione di Leonardo Da Vinci (S 510)